

Persone
 Fritz Todt (1891-1942) – ingegnere e militare tedesco
 Emil Todt (c. 1810-1900) – artista e scultore tedesco
 Jean Todt (1946) – dirigente d'azienda, dirigente sportivo ed ex copilota di rally francese
 Jens Todt (1970) – calciatore tedesco
 Nicolas Todt (1977) – procuratore sportivo e imprenditore francese
 Phil Todt (1901-1973) – giocatore di baseball statunitense
 Reinhard Todt (1949) – politico austriaco

Altro
 Batteria Todt – installazione militare di Audinghen, dipartimento del Passo di Calais, Francia
 Organizzazione Todt – impresa di costruzioni attiva nella Germania nazista
 Premio Dr. Fritz Todt, in tedesco Dr.-Fritz-Todt-Preis – riconoscimento istituito da Adolf Hitler